Plinije Mlađi
 Plinije Stariji